Stronger Than Evil – trzeci album studyjny i zarazem czwarty album szwedzkiej grupy heavy metalowej Heavy Load wydany w październiku 1983 roku.

Lista utworów

Twórcy 
Styrbjörn Wahlquist – perkusja, wokal
Ragne Wahlquist – gitara, wokal
Eddy Malm – gitara
Torbjörn Ragnesjo – gitara basowa

Przypisy

Bibliografia 

Albumy Heavy Load
Albumy muzyczne wydane w roku 1983